

Pessoas 
 João de Barros (uchão-mor) (c. 1429 - 1476), uchão-mor da Casa Real;
 João de Barros (Viseu, c. 1496 - 1570), escritor, gramático, moralista e historiador, autor das Décadas da Ásia que foi donatário no Brasil de uma das capitanias hereditárias;
 João de Barros (Porto? - depois de 1553?), doutor em leis, desembargador, escritor e moralista, autor de Espelho de Casados e Descrição de Entre-Douro-e-Minho;
 João de Barros Correia, governador da Capitania da Paraíba 1605 - 1608;
 João de Barros (1639 — 1691), missionário e linguista do século XVII;
 João de Barros Guerra, governador da Capitania do Grão-Pará 1710 - 1716;
 João de Barros Cassal (1858 - 1903), político e jornalista brasileiro;
 João de Barros (1881 - 1960), escritor, pedagogo e político português;
 João de Barros Barreto (1890 - 1956), médico e professor brasileiro;
 João de Barros Ferreira da Fonseca (1899 - 1968), diplomata português

Ver também
 João-de-barro, o pássaro
 João de Barro, o compositor brasileiro, de nome Carlos Alberto Ferreira Braga, também conhecido como Braguinha
 João de Barros Futebol Clube, antigo nome do América Futebol Clube (Pernambuco)

Desambiguações de antropônimos